Милеа може да се отнася за:

 Карладово, на катаревуса Милеа, село в Егейска Македония, Гърция, в дем Мъглен.
 Бекташли, на гръцки Милеа, село в дем Орестиада, Гърция.